Кратер Гастон ()— маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название дано по французскому мужскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются маленькие кратеры Борис и Линда на юго-востоке и небольшой кратер Делиль на юго-западе. На востоке от кратера находится уступ Бориса и борозда Делиля; на юго-востоке — борозда Диофанта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 2,0 км, глубина 0,36 км.

Кратер представляет собой понижение местности неправильной формы.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки окрестностей кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Фотопографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Гастон на карте LM39
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны